Ла Унидад Уизизилапан има више значења:

 Ла Унидад Уизизилапан (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Унидад Уизизилапан (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику